Il doppio del torneo di tennis Jakarta Challenger 2 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mike Briggs e Trevor Kronemann che hanno battuto in finale John Sullivan e Vince Van Gelderen 5-7, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Massimo Ardinghi /  Mihnea Năstase (quarti di finale)
 Nicholas Fulwood /  Otis Smith (primo turno)

 Michael Brown /  Andrew Kratzmann (semifinali)
 Wayne Arthurs /  Roger Rasheed (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Jakarta Challenger 1991